Бахмутский сельсовет — муниципальное образование в Куюргазинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Бахмут.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные жители и уроженцы 
 Алибаев, Сагид Рахматович (23 ноября 1903 — 2 января 1975) — советский государственный деятель, педагог, кандидат педагогических наук (1955), заслуженный учитель школы РСФСР (1960).
 Хохлов, Анатолий Иванович (1 июля 1918 — 4 февраля 1995) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания 

Муниципальные образования Куюргазинского района
Сельские поселения Башкортостана